Friedrich Christian von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Christian I. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (1721–1794), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, siehe Friedrich Christian I. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg) 
 Friedrich Christian II. von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, auch Friedrich Christian von Augustenburg (1765–1814), Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, siehe Friedrich Christian II. (Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg)